Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Ostojić – serbski wioślarz
 Milica Ostojić – serbska pływaczka
 Predrag Ostojić – serbski szachista
 Ranko Ostojić – chorwacki polityk i prawnik, parlamentarzysta, minister